Temperanza – virtù della moderazione 
Temperanza – affresco di Giotto
Temperanza – dipinto di Piero del Pollaiolo